Línea 137 puede referirse a:

 Línea 137 de colectivos de Rosario.
 Línea 137 de autobuses de Madrid.
 Línea 137 de ómnibus de Montevideo.